

Mitologia 
 Juventus – anche nota come Iuventas, dea romana della gioventù.

Musica 
 Juventus – poema sinfonico composto nel 1919 da Victor de Sabata.

Religione 
 Juventus Juvat – anche nota come le Gioiose, associazione giovanile cattolica italiana con sede a Genova, in attività dal 1905 al 1910.

Sport 
 Alma Juventus Fano 1906 – società italiana di calcio con sede a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.
 Associazione Sportiva Dilettantistica Femminile Juventus Torino – società italiana di calcio femminile con sede a Torino.
 Associazione Sportiva Dilettantistica Fortis Juventus 1909 – società italiana di calcio con sede a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.
 Atlético Clube Juventus – società brasiliana di calcio con sede a Rio Branco.
 Brunswick Juventus – società australiana di calcio con sede nel sobborgo di Brunswick, in Melbourne.
 Clube Atlético Juventus – società brasiliana di calcio con sede a San Paolo del Brasile.
 Juventus (Belize) – società beliziana di calcio con sede ad Orange Walk Town.
 Juventus Football Club – società italiana di calcio con sede a Torino. Può riferirsi anche a:
 Hockey su ghiaccio Juventus, società italiana di hockey su ghiaccio facente parte della società polisportiva italiana Juventus, in attività dal 1940 al 1945.
 Juventus Football Club (femminile) – sezione di calcio femminile della Juventus Football Club, in attività dal 2017.
 Juventus Next Gen – squadra riserve della Juventus Football Club, in attività dal 2018.
 Juventus Organizzazione Sportiva Anonima – azienda polisportiva italiana con sede a Torino, in attività dal 1923 al 1943. 
 Nuoto Juventus – sezione di nuoto e tuffi della società polisportiva italiana Juventus, in attività dal 1941 al 1946.
 Tennis Club Juventus – sezione di tennis della società polisportiva italiana Foot-Ball Club Juventus, in attività dal 1923 al 1949.
 Juventus Italia Football Club – società italiana di calcio con sede a Milano, in attività dal 1910 al 1928 e dal 1947 al 1948.
 Krepšinio klubas Juventus Utena – società lituana di pallacanestro con sede ad Utena.
 Società Sportiva Juventus Roma – società italiana di calcio con sede a Roma, in attività dal 1905 al 1919 e dal 1923 al 1946.
 Sportclub Young Fellows Juventus – società svizzera di calcio con sede a Zurigo.
 Club Sportivo Juventus – prima denominazione dell'Associazione Calcio Gozzano, società italiana di calcio con sede a Gozzano.

Pagine correlate 
Circolo Juventus (disambigua)
Juve (disambigua)
Juventus Torino

Altri progetti